Wysjejsjaja Liha (hviderussisk: Вышэйшая ліга) er den bedste, hviderussiske fodboldrække for herrer. Den bliver styret af Hvideruslands fodboldforbund. Hvor mange deltagende hold har varieret meget. Fra høje 17 til lave 12. Hvert hold spiller mod hinanden tre gange hvert år. 

Efter sæsonen er færdig rykker et hold ned i Hvideruslands andendivision i fodbold, mens vinderen af den rykker op. 

Sjakhtjor Salihorsk er den forsvarende mester.

Vindere og topscorere

Deltagende hold i 2021 

Fodbold i Hviderusland
Etableret i 1992
Fodboldligaer